Stüdnitz ist der deutsche Name eines Ortes  in der polnischen Woiwodschaft Pommern und eines Flusses:
 Studzienice: Dorf in der polnischen Woiwodschaft Pommern (Stüdnitz, Kreis Bütow/Pommern)
 Stüdnitz, polnisch Studnica, Nebenfluss der  Wipper (Wieprza)  in Hinterpommern

Siehe auch:
 Stara Studnica und Nowa Studnica in der Woiwodschaft Westpommern (Alt Stüdnitz bzw. Neu Stüdnitz, Kreis Dramburg/Pommern)